Tato
Carlos Alberto Araújo Prestes
Ederval Luís Lourenço da Conceição
Tato Taborda

Desambiguações de antropônimos